Moucha steht für

 Stéphane Moucha (* 1968), französischer Musiker
 Musha (Insel), Insel in Dschibuti

Siehe auch:
 Mucha
 Muscha
 Musha